Zamarripa ist der Familienname folgender Personen:

 Allura Zamarripa (* 2002), US-amerikanische Tennisspielerin
 Maribella Zamarripa (* 2002), US-amerikanische Tennisspielerin